Klinckenberg ist der Name folgender Personen:
 Eugène Klinckenberg (1858–1942), deutscher Maler
 Marga Klinckenberg (1894–1962), deutsche Grafikerin
 Max Klinckenberg (1882–?), deutscher Maler und Bildhauer